Mischka steht für:

 Mischka (Film), Spielfilm von Jean-François Stévenin (2002)
 Mischa (Maskottchen) auch Mischka, der Name des Maskottchens der Olympischen Spiele 1980 in Moskau

Mischka ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Mischka (* 1975), deutsche Prähistorikerin
 Carsten Mischka (* 1973), deutscher Prähistoriker und Hochschullehrer